Sigla AISB se poate referi la

 American International School of Bamako în Bamako, Mali
 American International School of Bucharest în București, România
 American International School of Budapest în Budapesta, Ungaria
 Society for the Study of Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour

Acronime de patru litere